Friedrich Ludwig Truchsess zu Waldburg ist der Name folgender Personen:

 Friedrich Ludwig I. Truchseß von Waldburg (1711–1777), deutscher Generalmajor
 Friedrich Ludwig II. Truchsess zu Waldburg (1741–1807), deutscher Generalmajor und Politiker
 Friedrich Ludwig III. Truchsess zu Waldburg (1776–1844), deutscher Diplomat und Politiker